Als DB-Baureihe 404 werden folgende Schienenfahrzeuge bezeichnet:

 die Mittelwagen der Triebzüge der ehemaligen DB-Baureihe 403 (1973) der Deutschen Bundesbahn
 eine geplante, aber nicht realisierte Zweisystemvariante des ICE 3 der Deutschen Bahn

DB-Baureihe 404
DB-Baureihe 404
404
Triebfahrzeug (Deutsche Bundesbahn)
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)